Jordi Escobar Fernández (Sant Cebrià de Villalta, 10 februari 2002) – beter bekend als Jordi Escobar – is een Spaans voetballer die doorgaans speelt als aanvaller bij UD Almería.

Clubcarrière 
Escobar speelde in de jeugd van CD Blanes en CE Riudarenes. Daarna vertrok hij al snel naar La Masia van FC Barcelona, maar werd op 10-jarige leeftijd door RCD Espanyol opgenomen in hun jeugdopleiding. Hier speelde hij 3 jaar. Hij vertrok in 2016 naar de jeugd van Valencia CF. Hier doorliep hij alle jeugd-elftallen, maar werd in oktober 2020 overgenomen door UD Almería. Hij tekende voor 4 jaar bij de club. Op 13 juli 2021 werd bekend dat hij terugkeert op leenbasis naar FC Barcelona B voor 1 seizoen met een koopoptie voor de Catalaanse club.

Referenties 

Spaans voetballer